Ойербах — еврейская фамилия, идишизированный вариант фамилии Авербах. Также топоним.

Носители фамилии 
 Ойербах, Фроим (также Эфроим Авербух; 1891—1973) — еврейский поэт, переводчик и литературный критик, педагог, редактор, мемуарист.
 Ойербах, Шломо Залман (1910—1995) — израильский раввин, один из виднейших галахических авторитетов второй половины XX века.

Топоним 
 Ойербах — община в Германии, в земле Бавария.